Principinesi – abitanti di Principina Terra
Principinesi – abitanti di Principina a Mare